Шершнівська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Шершнівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Шершнівська сільська рада — Полтавська область, Лубенський район